

Озерне — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Озерне — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Озерне — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Озерне — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Озерне — село, Железінський район, Павлодарська область
 Озерне — село, Костанайський район, Костанайська область
 Озерне — село, Донецький сільський округ, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Озерне — село, Краснополянський сільський округ, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Озерне — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Озерне — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Озерне — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Озерне — село, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Озерне — село, Зоринський район, Алтайський край
 Озерне — село, Колпашевський район, Томська область
 Озерне — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Озерне — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Озерне — присілок, Тегульдетський район, Томська область

Озерне — смт, Житомирська область, Житомирський район
 Озерне — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Озерне — село, Волинська область, Ковельський район
 Озерне — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Озерне — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Озерне — село, Донецька область, Краматорський район
 Озерне — село, Житомирська область, Житомирський район
 Озерне — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Озерне — село, Київська область, Бориспільський район
 Озерне — село, Миколаївська область, Миколаївський район
 Озерне — село, місто Севастополь, Балаклавський район
 Озерне — село, Одеська область, Ізмаїльський район
 Озерне — село, Полтавська область, Миргородський район
 Озерне — село, Сумська область, Роменський район
 Озерне — село, Харківська область, Куп'янський район
 Озерне — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Озерне — селище, Вінницька область, Вінницький район
 Озерне — селище, Херсонська область, Скадовський район

 Озерне — колишнє село Самбірського району Львівської області (перейменовано на Лука згідно з рішенням ВРУ № 2195-ІІІ від 21 грудня 2000 року)
 Озерне — колишнє село  Мелітопольського району Запорізької області (знято з обліку рішенням Запорізької обласної ради від 21 грудня 1994 року)
 Озерне — ландшафтний заказник місцевого значення у Київській області
 Озерне — залізничний зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці
 «Озерне» — військовий аеродром біля смт Озерне Житомирської області

Див. також 
 Озерівка
 Озеряни
 Озерний
 Озерна